Thomas Gresham – angielski kupiec, finansista Tudorów, sformułował (niezależnie od Kopernika) tzw. "prawo Kopernika-Greshama"
Miejscowości w USA:
 Gresham – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 Gresham – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Multnomah
 Gresham – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
W Wielkiej Brytanii:
 Gresham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)